Арон Айзенберг (; 6 января 1969 — 21 сентября 2019) — американский актёр, сыгравший роль Нога в телевизионном сериале «Звёздный путь: Глубокий космос 9».

Биография 
Родился с патологией почек, что сказалось на его росте — 152 см. В 17 лет была проведена операция по пересадке почки.

Сыграл Ференги Нога, племянника Кварка, владельца бара в телесериале «Звёздный путь: Глубокий космос 9». В сериале «Звёздный путь: Вояджер» сыграл роль молодого кейзона Кара.

Айзенберг умер 21 сентября 2019 года.

Фильмография

Примечания 

Фотографы США
Киноактёры США